Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Portugal Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl tchajwansko-francouzský pár Čan Chao-čching a Kristina Mladenovicová, jehož členky do soutěže nezasáhly.

Roli favoritek splnila nejvýše nasazená zimbabwsko-indická dvojice Cara Blacková a Sania Mirzaová, když ve finále zdolala česko-ruský pár Eva Hrdinová a Valeria Solovjevová po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3.

Nasazení párů 
  'Cara Blacková /  Sania Mirzaová (vítězky)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Arantxa Parraová Santonjaová (čtvrtfinále)
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (semifinále)
  Janette Husárová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Portugal Open 2014